Der Nürnberg-Fürther Fußball-Bund war ein kurzlebiger, regionaler Verband in Mittelfranken, in dem Fußballvereine der Nachbarstädte Nürnberg und Fürth organisiert waren.

Geschichte 
Der Verband wurde am 7. April 1904 gegründet, die ursprünglichen Mitglieder waren aus der Stadt Fürth die SpVgg Fürth und aus der Stadt Nürnberg die Vereine des 1. FC Nürnberg, des MTV Nürnberg und des TV 1846 Nürnberg. In den beiden Spielzeiten 1904/05 und 1905/06 richtete der Verband die Nürnberg-Fürther Meisterschaft aus. Am 18. September 1904 fand im Rahmen dieser Lokalmeisterschaft das erste Frankenderby in einem Pflichtspiel statt, wobei sich der 1. FC Nürnberg mit 3:0 gegen die SpVgg Fürth durchsetzen konnte. Der Verband wurde nach dem Verbandstag des VSFV vom 5. August 1906 wieder aufgelöst, als zur neuen Saison der Kreis Ost entstand. Die SpVgg Fürth verließ ihn bereits am 7. Februar 1906.

Meisterschaften

1904/05 
Tabelle (Herbstrunde 1904):

Anmerkung: Die Ergebnisse von vier Spielen sind nicht bekannt.

Tabelle (Frühjahrsrunde 1905):

Meister 2. Klasse: 1. FC Nürnberg III

1905/06 
Tabelle:

Anmerkung: Die Meisterschaft wurde nicht mehr beendet.

Siehe auch 
 Frankenderby

Einzelnachweise 

Ehemaliger deutscher Fußballverband
Fußballderby
Fußball (Bayern)
Sport (Fürth)
SpVgg Greuther Fürth
1. FC Nürnberg
Gegründet 1904
Aufgelöst 1906
Fußball (Nürnberg)